Радиолюби́тельство — разностороннее техническое хобби, связанное с конструированием и использованием радиотехнических и электронных устройств.

Под радиолюбительством понимается конструирование, постройка, модификация различной электронной аппаратуры. Также этим термином часто называют любительскую радиосвязь и радиоспорт.

Радиолюбительство появилось вскоре после первых же удачных экспериментов в области беспроволочной связи. Так, в Cанкт-Петербургском "Журнале новейших открытий и изобретений" уже в 1898 году было опубликовано описание самодельных радиопередатчика и радиоприемника (по типу грозоотметчика А. С. Попова) для домашних опытов.

Когда в 1924 году в СССР началось регулярное радиовещание, то первой аудиторией были радиолюбители, которые принимали сигнал  на самодельные детекторные приемники, так как промышленно изготовленные радиоприемники в продаже в СССР появились лишь позднее.

Периодические издания для радиолюбителей 
 «Радио», Россия, ранее СССР (с 1946 года). До войны издавался под названиями «Радио всем» и «Радиофронт». Охватывает все аспекты радиолюбительства.
 «Моделист-конструктор», Россия, ранее СССР. Издается с 1966 г. Регулярно публикует, наряду с другими, материалы для радиолюбителей.
 «Nuts & Volts», США. Еженедельник для любителей и специалистов. Издается с 1980 г., ориентирован в основном на цифровую электронику.
 «QST», США. Посвящён вопросам любительской радиосвязи. Издается с 1915 г.
 «CQ Amateur Radio», США. Посвящён вопросам любительской радиосвязи. Издается с 1945 г.
 «Радио, телевизия, електроника», Болгария. Издавался с 1945 по 2002 г., был популярен среди русскоязычных читателей. Охватывает все аспекты радиолюбительства.
 «rfe-Elektrohändler», Германия. Журнал для любителей и специалистов в области бытовой и коммерческой электроники.
 «Populäre Elektronik», Германия. Издается с 1976 г. Посвящён широкому кругу вопросов электроники.
 «Funkamateur», Германия. Посвящён технике любительской радиосвязи.
 «Elektronika dla Wszystkich», Польша. Посвящён широкому кругу вопросов электроники и практического конструирования электронных устройств.
 «Świat Radio», Польша. Тематика — любительская радиосвязь, Си-Би, общие вопросы радиотехники. Издается с 1995 г.
 «Five Nine», Япония. Посвящён любительской радиосвязи и DXing-у.

См. также 
 Любительская радиосвязь
 Союз радиолюбителей России
 Юный радиолюбитель
 Массовая радиобиблиотека
 В помощь радиолюбителю
 Музей радио и радиолюбительства имени Э. Т. Кренкеля
 Радиоконструктор (изделие)
 Детекторный радиоприёмник

Примечания

Литература 
 Борисов В. Г. Юный радиолюбитель. 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Радио и связь, 1992. — 409,[1] с. — (МРБ : Массовая радиобиблиотека; Вып. 1160). ISBN 5-256-00487-5
 Борисов В. Г. Практикум значкиста «Юный радиолюбитель». — М.:ДОСААФ, 1975
 Борисов В. Г. Практикум начинающего радиолюбителя. 2-е издание, переработанное и дополненное. — М.: ДОСААФ, 1984
 Борисов В. Г. Кружок радиотехнического конструирования. Пособие для руководителей кружков. Издание второе, переработанное и дополненное. — М.:"Просвещение", 1990
 Гюнтер Г. Фукс Ф. Радиолюбитель. Пер. с нем. — М.:Госиздат, 1925
 Колбасьев С. Радиокнижка. — М.-Л.:"Молодая гвардия", 1933
 Сворень Р. А. Шаг за шагом. Электроника. Практическая энциклопедия юного радиолюбителя. Издание 3-е, дополненное и исправленное. — М.:"Детская литература", 1991
 Спижевский И. И. Хрестоматия радиолюбителя. Массовая радиобиблиотека, вып. 192. — М.-Л.:Госэнергоиздат, 1953